В списках представлены сильнейшие спринтеры Польши на различных дистанциях с указанием личных рекордов.

Бег на 100 метров (мужчины)  

Бег на 200 метров (мужчины)  

Бег на 400 метров (мужчины)

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Польши